Brian Bagnall ist der Name folgender Personen:

* Brian Bagnall (Cartoonist) (1921–2004), britischer Cartoonist 
 Brian Bagnall (Maler) (1943–2020), britischer Maler und Illustrator